Anicet Eyenga (né en 1986), footballeur camerounais
Carine Eyenga (née en 1983), athlète camerounaise
Christian Eyenga (né en 1989), joueur congolais de basket-ball
Doline Eyenga, joueuse camerounaise de basket-ball
Florentine Angele Soki Fuani Eyenga (née en 1950), femme politique congolaise
Jeanne Gaëlle Eyenga (née en 1999), haltérophile camerounaise
Josseline Eyenga, taekwondoïste camerounaise
Julienne Honorine Eyenga Fouda (née en 1942), mannequin camerounaise
Lucie Eyenga (1934-1987), vocaliste, auteur-compositrice et interprète congolaise